11-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 18 ноября 2002 года по 7 марта 2003 года.

Участвовали 22 команды. Предварительный турнир по территориальному принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала, серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17-22 места. Сыграно 294 матча, забито в общей сложности 2353 мяча.

Чемпионом России стала команда «Водник» (Архангельск).

Предварительный этап 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Из-за нелётной погоды команда «Зоркий» (Красногорск) не смогла своевременно прибыть на матч в Киров, за что ей было зачтено техническое поражение.

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

Финальный этап

Плей-офф. 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/8 финала. 9 и 12 февраля.

 «Ракета» (Казань) − СКА (Хабаровск) 6:5; 1:4.
 «Маяк» (Краснотурьинск) − «Старт» (Нижний Новгород) 4:5; 4:8.
 «Металлург» (Братск) − «Родина» (Киров) 2:2; 2:5.
 «Юность» (Омск) − «Уральский трубник» (Первоуральск) 4:5; 2:5.
 «Зоркий» (Красногорск) − «Кузбасс» (Кемерово) 2:2; 1:6.
 «Волга» (Ульяновск) − «Сибскана» (Иркутск) 3:3; 4:6.
 СКА-«Забайкалец» (Чита) − «Водник» (Архангельск) 1:6; 2:15.
 «Север» (Северодвинск) − «Енисей» (Красноярск) 2:12; 1:17

 Игры 1/4 финала. 16 и 19 февраля.

 СКА (Хабаровск) − «Старт» (Нижний Новгород) − 5:1; 1:3.
 «Родина» (Киров) − «Енисей» (Красноярск) 4:1; 0:10.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Кузбасс» (Кемерово) − 0:4; 2:7.
 «Сибскана» (Иркутск) − «Водник» (Архангельск) 5:7; 1:11.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 1 по 4. 23 и 26 февраля.

 СКА (Хабаровск) − «Енисей» (Красноярск) 3:1; 1:4.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Водник» (Архангельск) 4:1; 2:7.

 Финал за 1-2 место. 2 и 5 марта.

 «Енисей» (Красноярск) − «Водник» (Архангельск) 2:1; 5:8.

 Матчи за 3 − 4 места. 2 и 5 марта.
 СКА (Хабаровск) − «Кузбасс» (Кемерово) 1:6; 4:9.

 Игры за 5-8 место 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 23 и 26 февраля.

 «Родина» (Киров) − «Старт» (Нижний Новгород) 5:7; 4:5.
 «Сибскана» (Иркутск) − «Уральский трубник» (Первоуральск) 6:2; 2:4.

 Матчи за 5 − 6 места. 2 и 5 марта.

 «Сибскана» (Иркутск) − «Старт» (Нижний Новгород) 6:3; 3:7.

 Матч за 7 − 8 места. 2 и 5 марта.

 «Родина» (Киров) − «Уральский трубник» (Первоуральск) 2:2; 2:4.

Стыковые игры за 9-16 места 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

Финал за 17-22 места 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 

Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (21 игрок): Владимир Петухов (13; −18; 0), Ильяс Хандаев (16; −41; 1) — Золотарёв Андрей (28; 3; 0), Александр Усов (16; 0; 0), Олег Хайдаров (28; 0; 24), Николай Кадакин (28; 10; 17), Игорь Коняхин (28; 0; 3), Юрий Погребной (24; 7; 4), Дмитрий Савельев (21; 4; 4), Михаил Свешников (27; 24; 47), Эдуард Трифонов (27; 14; 11), Александр Тюкавин (26; 19; 12), Максим Чермных (28; 16; 12), Алексей Гладышев (26; 5; 3), Андрей Мороков (28; 12; 6), Сергей Обухов (28; 81; 11), Андрей Стук (28; 27; 10). В составе команды также выступали Виталий Клюшанов (5; 0; 0), Кирилл Петровский (2; 0; 0), Дмитрий Попутников (6; 0; 0) и Роман Сухоруков (3; 0; 0).

Серебряные призёры
 2. «Енисей» (Красноярск) (21 игрок): Евгений Борисюк (19; −23; 1), Кирилл Хвалько (24; −37; 0) — Иван Козлов (27; 0; 4), Антон Савлук (28; 4; 0), Андрей Санников (24; 1; 1), Алексей Щеглов (28; 11; 4), Сергей Бурлаков (28; 10; 12), Дмитрий Завидовский (28; 8; 2), Юрий Першин (28; 1; 0), Александр Сапега (24; 19; 8), Анатолий Суздалев (28; 18; 6), Евгений Хвалько (28; 0; 30), Евгений Швецов (28; 7; 28), Виталий Кухтинов (13; 2; 2), Сергей Ломанов мл. (28; 66; 19), Иван Максимов (28; 35; 26), Алексей Садовский (27; 4; 0), Антон Храпенков (23; 3; 0). В составе команды также выступали Андрей Веселов (2; 0; 2), Александр Очеретяный (5; 0; 0) и вратарь Андрей Баландин (2; −1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Антон Татаров «Маяк» (Краснотурьинск).

Бронзовые призёры
 3. «Кузбасс» (Кемерово) (21 игрок): Андрей Баландин (12; −14; 2), Роман Гейзель (22; −31; 4) — Андрей Веселов (20; 0; 15), Юрий Витухин (28; 21; 0), Михаил Добрынин (28; 1; 1), Сергей Дубинин (28; 2; 4), Алексей Чижов (28; 0; 0), Сергей Большаков (28: 16; 6), Сергей Васильев (28; 7; 30), Артём Иванов (28; 5; 3), Вячеслав Морзовик (28; 8; 31), Марат Сыраев (28; 1; 2), Павел Тетерин (27; 4; 2), Алексей Китьков (26; 3; 4), Алексей Мясоедов  (28; 31; 10), Вадим Стасенко (28; 33; 5), Сергей Тарасов (28; 28; 13). В составе команды также выступали Виталий Кухтинов (2; 0; 1), Семён Козлов (5; 0; 0), Дмитрий Щетинин (8; 0; 2) и вратарь Вячеслав Стародид (3; −8; 0).

 4. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (22 игрока): Олег Андрющенко (21; −52; 0), Владимир Шестаков (9; −28; 0) — Алексей Голитаров (19; 5; 8), Константин Ерёменко (28; 7; 2), Алексей Жеребков (28; 6; 17), Фёдор Захаров (28; 14; 2), Сергей Каргаполов (26; 2; 0), Михаил Клянин (28; 10; 14), Евгений Маврин (16; 1; 1), Игорь Осипов (28; 1; 4), Дмитрий Попов (28; 11; 1), Сергей Рогулёв (27; 8; 3), Виталий Скопинцев (27; 8; 1), Юрий Германович Соколов (28; 0; 0), Дмитрий Стариков (21; 3; 0), Евгений Стеблецов (27; 22; 5), Руслан Шувалов (27; 5; 14), Дмитрий Щетинин (15; 0; 1). В команде также выступали Евгений Ватанин (4; 1; 0), Станислав Исмагилов (3; 1; 0), Денис Турков (3; 1; 0) и вратарь Дмитрий Атапин (2; −2; 0). 1 мяч в свои ворота забил Евгений Швецов «Енисей» (Красноярск).

 5. «Старт» (Нижний Новгород) (23 игрока): Александр Евтин (15; −45; 0), Вячеслав Рябов (15; −37; 1) — Игорь Агапов (28; 8; 9), Андрей Бегунов (25; 16; 10), Леонид Бедарев (13; 3; 2), Игорь Войтович (28; 9; 6), Константин Клековкин (24; 4; 36), Юрий Логинов (28; 15; 16), Виталий Макаров (19; 8; 3), Александр Михалёв (23; 1; 4), Владислав Новожилов (21; 4; 6), Александр Патяшин (28; 8; 5), Сергей Покидов (22; 13; 2), Эдуард Саксонов (25; 0; 1), Сергей Таранов (28; 27; 5), Феликс Тарасов (18; 0; 3), Дмитрий Чекулаев (25; 1; 0), Олег Чубинский (25; 0; 2), Михаил Щитов (19; 8; 2), Евгений Яковлев (23; 16; 1). В команде также выступали Андрей Горшенин (1; 0; 0), Денис Щитов (8; 0; 0) и вратарь Евгений Шайтанов (2; 0; 0).

 6. «Сибскана-Энергия» (Иркутск) (24 игрока): Алексей Баженов (18; −44; 0), Алексей Негрун (14; −47; 1) — Владимир Баздырев (28; 0; 0), Андрей Балыкин (28; 3; 2), Сергей Домышев (25; 4; 0), Василий Донских (18; 6; 1), Евгений Ерахтин (25: 4; 8), Виктор Захаров (28; 0; 15), Евгений Иванушкин (28; 42; 6), Василий Карелин (17; 0; 0), Андрей Ковалёв (28; 1; 9), Евгений Колосов (16; 8; 2), Василий Никитин (28; 1; 19), Константин Савченко (27; 11; 3), Роман Ташкинов (24; 4; 2), Александр Шишкин (12; 0; 4), Сергей Юсупов (27; 15; 3). В команде также выступали Михаил Бральгин (5; 1; 0), Евгений Гришин (10; 4; 0), Григорий Домышев (9; 0; 0), Вячеслав Маркин (11; 0; 0), Роман Мурзин (4; 0; 0), Дмитрий Соколов (4; 3; 0) и Максим Эйсбруннер (2; 0; 0).

 7. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Олег Пшеничный (15; −41; 0), Сергей Сотин (15; −43; 1) — Александр Братцев (28; 24; 11), Павел Булатов (27; 0; 2), Александр Ваганов (28; 21; 2), Денис Варлачёв (22; 6; 3), Александр Воронковский (19; 1; 1), Андрей Илюхин (27; 2; 4), Андрей Кислов (25; 2; 3), Валерий Куманяев (18; 5; 0), Вадим Мокин (26; 0; 2), Александр Насонов (23; 12; 16), Алексей Петров (15; 0; 8), Дмитрий Разуваев (27; 7; 2), Павел Рязанцев (4; 7; 2), Дмитрий Сустретов (22; 0; 1), Олег Чекубаш (24; 2; 9), Павел Чучалин (28; 5; 1), Александр Шмидт (28; 3; 1). В команде также выступали Артём Вшивков (1; 0; 0) и Ян Муравский (6; 0; 0).

 8. «Родина» (Киров) (18 игроков): Дмитрий Вершинин (7; −22; 0), Денис Половников (22; −63; 0) — Вячеслав Бронников (24; 37; 5), Алексей Бушуев (16; 0; 0), Александр Дудин (27; 1; 3), Дмитрий Евтюшин (27; 7; 7), Игорь Загоскин (27; 7; 4), Константин Зубарев (25; 9; 4), Андрей Клабуков (27; 0; 1), Алексей Кузнецов (25; 0; 2), Алексей Ланских (27; 4; 2), Вячеслав Леготин (27; 3; 21), Михаил Мохов (27; 1; 4), Константин Поскрёбышев (27; 1; 0), Александр Симонов (27; 4; 11), Денис Слаутин (27; 24; 3), Дмитрий Черепанов (25; 1; 4), Сергей Шабуров (27; 15; 8).

 9. «Волга» (Ульяновск) (21 игрок): Всеволод Харчев (18; −64; 0), Олег Шубин (10; −37; 0) — Олег Батов (26; 4; 19), Борис Вавилов (13; 0; 0), Денис Вялкин (19; 0; 0), Виталий Грачёв (25; 2; 7), Сергей Евдокимов (20; 0; 6), Дмитрий Козлов (26; 6; 8), Андрей Котачёв (20; 10; 9), Евгений Клюкин (12; 0; 0), Евгений Парносов (22; 3; 0), Алексей Самойлов (19; 5; 1), Николай Синьков (14; 0; 1), Равиль Сиразетдинов (23; 0; 1), Олег Тюкавин (24; 0; 0), Сергей Улазов (26; 16; 4), Максим Фасхутдинов (19; 0; 0), Алексей Фошин (23; 8; 3), Алексей Художилов (26; 38; 4), Денис Цыцаров (26; 6; 8). В составе команды также выступал вратарь Максим Москвичёв (1; −1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Феликс Тарасов «Старт» (Нижний Новгород).

 10. «Металлург» (Братск) (20 игроков): Максим Юмин (26; −86; 0) — Юрий Вальтер (26; 7; 0), Андрей Галеев (25; 28; 6), Сергей Ирисов (26; 8; 2), Алексей Кузьмин (26; 5; 5), Евгений Кукс (20; 3; 2), Виталий Лабун (26; 9; 6), Евгений Лебедев (26; 5; 3), Дмитрий Маланин (26; 2; 3), Сергей Махнач (26; 11; 6), Максим Мороз (26; 0; 0), Виктор Нуждин (25; 3; 1), Евгений Сысоев (26; 0; 0), Олег Чикайда (26; 1; 3), Владимир Третьяков (21; 1; 0). В команде также выступали Александр Захваткин (3; 0; 0), Антон Нагуляк (5; 0; 0), Максим Семакин (3; 0; 0), Шадрин Евгений (7; 0; 1) и вратарь Эдуард Найденков (3; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Дмитрий Бутаков «Саяны» (Абакан).

 11. «Ракета» (Казань) (24 игрока): Косынчук Александр (15; −67; 2), Владимир Щепалин (11; −36; 1) — Андрей Афанасьев (26; 4; 2), Михаил Бральгин (12; 3; 2), Пётр Захаров (25; 3; 3), Денис Князев (12; 1; 0), Сергей Конаков (25; 9; 2), Игорь Коноплёв (24; 3; 27), Денис Котков (21; 4; 2), Алексей Крашенинников (19; 2; 1), Александр Кротов (26; 0; 2), Андрей Макуненков (23; 6; 4), Юрий Никульшин (23; 5; 10), Эдуард Патрушев (22; 3; 1), Евгений Свиридов (26; 0; 1),Сергей Топычканов (24; 0; 1), Сергей ХаритоновΓ (26; 54; 7), Сергей Чернецкий (26; 7; 3). В команде также выступали Евгений Волков (5; 0; 0), Дмитрий Козин (5; 0; 0), Евгений Колосов (3; 2; 0), Олег Кулаев (9; 3; 0), Дмитрий Меркулов (2; 1; 0) и Павел Петунин (5; 0; 1). 1 мяч в свои ворота забил Андрей Хлюпин «Строитель» (Сыктывкар).

 12. «Юность» (Омск) (18 игроков): Максим Казанцев (13; −60; 0), Сергей Речкин (20; −75; 0) — Сергей Артёменко (26; 3; 14), Евгений Вихерт (25; 0; 3), Максим Гавриленко (26; 12; 8), Михаил Дунаев (24; 9; 20), Евгений Евстигнев (20; 13; 1), Дмитрий Карпенко (24; 0; 1), Евгений Лесников (26; 0; 1), Сергей Уваров (20; 4; 1), Иван Угрюмов (21; 6; 7), Юрий Усольцев (26; 0; 0), Сергей Фоминых (20; 15; 0), Василий Харченко (21; 3; 0), Юрий Шкурко (24; 18; 13), Марат Юмангулов (26; 13; 4). В команде также выступали Дмитрий Лапковский (4; 0; 1) и Евгений Свирков (1; 0; 0).

 13. «Зоркий» (Красногорск) (22 игрока): Андрей Анисимов (8; −28; 0), Михаил Лебедев (17; −64; 0) — Павел Гаврилов (18; 5; 6), Кирилл Давыдов (21; 8; 1), Алексей Загарских (25; 18; 9), Дмитрий Константинов (25; 15; 2), Максим Кошелев (25; 9; 3), Николай Кулагин (23; 4; 3), Вячеслав Манкос (23; 7; 6), Валерий Проурзин (25; 3; 0), Евгений Смолянинов (25; 1; 11), Дмитрий Солодов (23; 10; 6), Андрей Стольников (25; 0; 1), Андрей Сюткин (21; 9; 0), Игорь Уфандеев (25; 2; 22), Алексей Федосов (22; 12; 3). В команде также выступали Дмитрий Веселов (6; 0; 0), Сергей Веснин (5; 0; 0), Алексей Горохов (10; 2; 0), Сергей Новиков (11; 0; 1), Павел Реботунов (6; 0; 0) и Сергей Росляков (5; 0; 0).

 14. «Маяк» (Краснотурьинск) (21 игрок): Илья Куйвашёв (24; −105; 0) — Роман Валк (16; 0; 0), Евгений Игошин (26; 16; 7), Михаил Коптий (25; 0; 1), Денис Криушенков (24; 6; 5), Максим Легаев (24; 11; 2), Андрей Маряшин (24; 12; 5), Константин Пепеляев (26; 1; 3), Сергей Почкунов (26; 7; 4), Владимир Самородов (21; 0; 0), Игорь Смуров (26; 0; 6), Владимир Чарыков (25; 6; 0), Олег Чернов (26; 16; 10), Виктор Чернышёв (24; 9; 5), Дмитрий Чулочников (26; 1; 8). В команде также выступали Алексей Белов (3; 1; 0), Игорь Гвоздев (2; 0; 0), Дмитрий Полынский (1; 0; 0), Антон Татаров (12; 0; 0), Александр Фишер (2; 0; 0) и вратарь Андрей Рейн (4; −26; 0). 1 мяч в свои ворота забил Константин Ерёменко «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

 15. СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита) (19 игроков): Андрей Брюханов (8; −52; 0), Дмитрий Озёрский (18; −80; 0) — Сергей Бессонов (26; 7; 9), Сергей Горчаков (26; 0; 1), Владислав Дегальцев (21; 0; 9), Максим Ёлкин (15; 0; 0), Вячеслав Затыкин (26; 4; 1), Александр Пахомов (23; 4; 10), Вадим Поркулевич (24; 1; 2), Сергей Поркулевич (26; 3; 6), Андрей Петров (25; 29; 2), Алексндр Прасолов (26; 1; 6), Михаил Разумовский (16; 3; 1), Виктор Рыжов (26; 0; 1), Александр Тихонов (26; 5; 0), Александр Труфанов (24; 1; 4), Денис Турков (18; 16; 4), Алексей Шевченко (26; 10; 3), Игорь Якутович (24; 3; 0).

 16. «Север» (Северодвинск) (24 игрока): Андрей Слобожанинов (25; −131; 1), Михаил Ходыкин (8; −30; 0) — Вячеслав Агеев (20; 0; 1), Александр Березин (16; 1; 7), Роман Бояринцев (16; 0; 0), Александр Гаврилов (22; 0; 1), Алексей Захаров (22; 1; 0), Александр Клыпин (26; 2; 0), Дмитрий Леонов (22; 0; 0), Григорий Лисин (26; 0; 1), Дмитрий Логинов (26; 2; 1), Олег Незнамов (26; 4; 3), Евгений Перевощиков (24; 6; 5), Андрей Рушкин (18; 7; 6), Олег Сауков (26; 13; 10), Александр Сергеев (26; 10; 1), Дмитрий Сухондяевский (26; 16; 4), Евгений Шихирин (23; 7; 1), Сергей Хрящёв (16; 2; 7). В команде также выступали Андрей Дьяченко (3; 0; 0), Андрей Зверков (10; 0; 0), Станислав Клюшанов (2; 2; 0), Михаил Наберухин (4; 0; 0) и Юрий Радюшин (2; 0; 0).

 17. «Строитель» (Сыктывкар) (21 игрок): Николай Зыкин (25; −123; 0) — Сергей Дёмин (26; 1; 9), Алексей Другов (26; 18; 4), Алексей Казаринов (26; 2; 3), Валентин Кинеловский (25; 9; 0), Игорь Ларионов  (26; 7; 3), Алексей Лысак (26; 12; 6), Алексей Мартынец (24; 1; 1), Руслан Нейфельд (24; 3; 6), Максим Пахомов (26; 14; 3), Андрей Хлюпин (26; 10; 16), Михаил Цывунин (24; 13; 3), Алексей Чухломин (26; 3; 0). В команде также выступали Роман Бояринцев (7; 0; 0), Александр Дугин (2; 0; 0), Михаил Ефимов (9; 4; 1), Михаил Сиряков (8; 0; 0), Степан Панюков (4; 0; 0), Сергей Хрящёв (7; 0; 0) и вратари Константин Агафонов (1; −1; 0) и Вадим Шлянников (1; −2; 0).

 18. «Локомотив» (Оренбург) (19 игроков): Сергей Губанков (9; −46; 0), Юрий Сотников (17; −78; 1) — Андрей Бережной (25; 2; 1), Вадим Горшунов (25; 16; 3), Станислав Иванов (26; 0; 11), Виталий Карымов (26; 3; 7), Валерий Люлюмов (26; 17; 2), Анатолий Орлов (15; 2; 2), Олег Пескишев (15; 0; 0), Олег Скачков (26; 0; 0), Юрий Токаев (25; 1; 2), Евгений Трунёв (26; 6; 1), Александр Шавалдин (26; 3; 0), Олег Шарков (26; 11; 12), Олег Шестеров (23; 0; 0), Алексей Шишкин (25; 19; 6). В команде также выступали Алексей Евдокимов (11; 0; 0), Константин Пунгин (9; 0; 0) и Виталий Султанов (10; 0; 0).

 19. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (23 игрока): Антон Мокеев (17; −72; 0), Иван Шаповалов (13; −56; 0) — Максим Блем (23; 7; 2), Андрей Брагин (26; 21; 2), Александр Грехов (26; 3; 5), Антон Дерябин (16; 0; 0), Владимир Добрынин (26; 1; 2), Денис Иванушкин (25; 7; 7), Павел Курочкин (25; 2; 5), Виталий Поздняков (24; 11; 0), Сергей Полин (26; 0; 1), Вячеслав Смирнов (15; 2; 2), Евгений Суковин (24; 7; 9), Сергей Таранов (16; 0; 2), Алексей Устюжанин (25; 9; 1), Алексей Усьянцев (24; 8; 14), Константин Хорошилов (26; 4; 0). В команде также выступали Павел Барсуков (9; 0; 1), Андрей Воронин (2; 0; 0), Александр Зеленков (10; 0; 0), Дмитрий Викторович Козлов (1; 0; 0), Дмитрий Лыков (5; 1; 0) и Дмитрий Степченков (1; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Евгений Кукс «Металлург» (Братск).

 20. «Саяны» (Абакан) (21 игрок): Игорь Лопухин (26; −120; 0), Андрей Тишуров (5; −9; 0) — Виталий Ахмеров (17; 6; 2), Дмитрий Бутаков (25; 0; 0), Игорь Вершинин (21; 0; 1), Александр Гельбрехт (15; 0; 0), Андрей Калинин (23; 22; 3), Михаил Калтыга (22; 8; 12), Егор Кохачёв (26; 0; 1), Иван Кунстман (26; 11; 18), Вячеслав Мамочкин (26; 4; 2), Дмитрий Обухов (25; 4; 2), Игорь Савенков (26; 16; 4), Юрий Геннадьевич Соколов (15; 7; 2), Алексей Терентьев (26; 2; 6), Юрий Тимофеев (19; 1; 0), Евгений Ткачук (24; 11; 4). В команде также выступали Евгений Ватанин (3; 0; 0), Евгений Жаданов (10; 1; 4), Виталий Кондаков (5; 0; 1) и Алексей Садырин (6; 0; 0).

 21. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (24 игрока): Сергей Наумов (24; −102; 2), Дмитрий Анфиногенов (6; −22; 0) — Олег Агеев (21; 16; 0), Вячеслав Варновский (19; 2; 7), Павел Ерохин (26; 4; 7), Игорь Казарин (22; 15; 0), Александр Ким (26; 7; 4)), Николай Коновалов (22; 0; 1), Дмитрий Коропоткин (22; 5; 3), Евгений Кузнецов (24; 0; 0), Сергей Кузнецов (23; 0; 3), Александр Лопатин (22; 0; 5), Роман Макаренко (22; 0; 0), Дмитрий Чехутин (25; 8; 1), Анатолий Шершнёв (23; 0; 2), Павел Якушев (26; 3; 1). В команде также выступали Сергей Белинский (9; 0; 1), Игорь Вангонин (11; 1; 0), Александр Касаткин (9; 0; 0), Евгений Леонов (4; 0; 0), Алексей Мартыненко (4; 0; 0), Денис Потёмин (2; 0; 0), Анатолий Старых (13; 2; 1) и Сергей Швырёв (9; 1; 0).

 22. «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск) (21 игрок): Василий Каменев (25; −168; 0), Роман Тимофеев (6; −15; 0) — Павел Васин (26; 3; 1), Александр Вихарев (22; 1; 2), Николай Ефремов (26; 9; 1), Михаил Жмуцкий (26; 0; 2), Дмитрий Ильин (17; 1; 1), Алексей Кирюшин (23; 1; 0), Андрей Киселёв (26; 4; 1), Дмитрий Викторович Козлов (15; 5; 4), Яков Красовский (26; 15; 2), Александр Силаев (23; 0; 0), Сергей Старосветский (25; 5; 9), Дмитрий Тугаринов (26; 2; 0), Пётр Широков (26; 8; 0). В команде также выступали Александр Баршев (8; 0; 0), Алексей Белов (7; 0; 0), Анатолий Бунеев (5; 0; 0), Константин Горностаев (8; 0; 2), Андрей Рушкин (7; 1; 2) и Алексей Скачков (11; 0; 0).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (а для вратарей-пропущенных) мячей, а третья- количество голевых передач.

Лучший бомбардир — Сергей Обухов, «Водник» (Архангельск) — 81 мяч.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Ссылки 

2003
2003 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2003 году
Чемпионаты России в 2002 году
2002 год в хоккее с мячом